Долган — фамилия.

Известные носители 
 Долган, Александр (1926—1986) — американский гражданин, узник ГУЛАГа, мемуарист.
 Долган, Михай Васильевич (1942—2008) — советский и молдавский деятель искусства, композитор и музыкант. Народный артист Молдавской ССР.
 Долган, Эрвин (род. 1923) — югославский словенский политик и писатель, партизан Народно-освободительной войны Югославии.

См. также 
 Долганы